Križevac (Međugorje, BiH), brdo
Križevac (Stolac, BiH), brdo